Шампиньо́н двукольцево́й, или тротуа́рный () — вид грибов рода шампиньонов. Хороший съедобный гриб. Иногда культивируется.

Научные синонимы:
  
 
 
 
и др.

Описание 
Шляпка достигает в диаметре 3—15 см, толстомясистая, белая или грязновато-белая, при прикосновении не изменяется, гладкая (редко в центре малозаметные чешуйки). Часто грязная с остатками почвы на ней.

Пластинки частые, розовые.

Мякоть плотная, на срезе медленно розовеет.

Ножка достигает 3—10 см в высоту, 2—4 см в диаметре, поверхность гладкая, белого цвета. На ножке находится двойное кольцо. Верхнее из них образовано остатками частного покрывала, нижнее — остатками общего.

Запах и вкус слегка кисловатый.

Споры эллиптические, гладкие, размеры 5—6.5 x 4—5.5 µm. Споровый порошок шоколадно-коричневый.

Распространение 
Распространён очень широко — почти космополит. Гумусовый сапротроф. Растёт на богатой органикой почве, в лесах, парках, часто вдоль улиц и дорог. Легко проламывает плотную почву, а иногда и асфальт. Обычное время произрастания - с мая по октябрь.

Ссылки 

Шампиньон
Грибы-космополиты
Мультирегиональные грибы
Съедобные грибы